Sovjet-hockeyploeg (mannen)
 Sovjet-hockeyploeg (vrouwen)